Буенавентура Баес, Буенавентура Баес Мендес (ісп. Buenaventura Báez Méndez; 14 липня 1812 — 14 березня 1884) — домініканський політик.
 Меланіо Баес () — колишній парагвайський футболіст, учасник ЧС-1950.
 Річард Баес, Річард Мартін Баес Фернандес (ісп. Richart Martín Báez Fernández, нар. 31 липня 1973, Асунсьйон) — колишній парагвайський футболіст.
 Сесиліо Баес, Сесиліо Баес Гонсалес (ісп. Cecilio Báez, 1 лютого 1862, Асунсьйон — 18 липня 1941) — парагвайський політичний і державний діяч.